Klimpen kan syfta på:

Lennart "Klimpen" Häggroth (1940–2016), en svensk ishockeymålvakt, se Lennart Häggroth 
Klas "Klimpen" Svensson – en karaktär i Bert-serien